Det finns flera personer med namnet Magnus Birgersson Drake:

Personer 
Magnus Drake i Ugglebo, i källor ofta nämnd som  Gamble Byrger Drake i Ugleboda, stamfader för den medeltida frälseätten Drake från Sunnerbo, och av Jan Liedgren i Släkt och hävd (1986) identifierad som Magnus Birgersson nämpder Draki som utfärdade ett brev i Vadstena 12/3 1451.

Tveksamheter
 Magnus Drake i Kalvenäs har i litteratur och på Internet ofta kallats Magnus Birgersson Drake, på grund av en feltolkning av medeltida källor, men patronymikon Birgersson har inte med nuvarande forskningsläget gått att bekräfta, och det är sannolikt att han har ihopblandats med ovan nämnde Magnus Drake i Ugglebo.